AP5B1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 11-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 878 амінокислот, а молекулярна маса — 93 949.

Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт, транспорт білків.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 11

Некатегоризовані білки